Капкаев — фамилия; имеет женскую форму Капкаева.
 Капкаев, Владимир Васильевич (род. 1951) — председатель Саратовской областной думы (с 2012).
 Капкаев, Гиниятулла (1856—1930) — мусульманский религиозный и общественный деятель.
 Капкаев, Олег Хамзяевич (род. 1966) — российский путешественник, мотокастомайзер, дизайнер, бизнесмен, общественный деятель.